Делоне () — французьке прізвище

 Делоне Анрі (1883–1955) — французький футбольний функціонер, один із засновників УЄФА
 Делоне Борис Миколайович (1890–1980) — радянський математик і альпініст, дід Вадима Делоне
 Делоне Вадим Миколайович (1947–1983) — радянський дисидент
 Делоне Лев Миколайович (1891–1969) — український генетик і цитолог
 Делоне Микола Борисович (старший) (1856–1931) — російський та український математик, батько Бориса Делоне, прадід Вадима Делоне
 Делоне Микола Борисович (1926–2008) — доктор фізико-математичних наук, батько Вадима Делоне
 Делоне П'єр — французький футбольний функціонер, генеральний секретар УЄФА, син Делоне Анрі
 Делоне Робер (Robert Delaunay; 1885–1941) — французький живописець і графік; чоловік Соні Делоне
 Делоне Соня (1885–1979) — єврейська художниця і дизайнер
 Делоне Шарль Ежен (1816–1872) — французький астроном і математик

Див. також 
 Множина Делоне
 Делон

Французькі прізвища